Wilhelm Busch (1832–1908) német költő, elbeszélő, karikaturista
 Wilhelm Busch (1897–1966) német evangélikus lelkész
 Wilhelm Busch (1907–1982) világbajnoki bronzérmes német labdarúgó